Laomedea är ett släkte av nässeldjur som beskrevs av Jean Vincent Félix Lamouroux 1812. Laomedea ingår i familjen Campanulariidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor 

Hydrozoer
Laomedea